Brian Sutherby (né le  à Edmonton en Alberta au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel évoluant dans la Ligue nationale de hockey au poste de centre.

Carrière de joueur 
Il fut repêché en première ronde,  au total au repêchage d'entrée dans la LNH 2000 par les Capitals de Washington. Il a joué son hockey junior dans la Ligue de hockey de l'Ouest avec les Warriors de Moose Jaw et il joua aussi quelques matches dans la Ligue américaine de hockey avec les Pirates de Portland.

Il fut élu meilleur joueur du Match des Futures Étoiles de la LNH de 2003, marquant 2 fois et récoltant une passe.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 || Warriors de Moose Jaw || LHOu || 66|| 9|| 12|| 21|| 47|| 11|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|1999-2000 || Warriors de Moose Jaw || LHOu || 47|| 18|| 17|| 35|| 102|| 4|| 1|| 1|| 2|| 12
|-
|2000-2001 || Warriors de Moose Jaw || LHOu || 59|| 34|| 43|| 77|| 138|| 4|| 2|| 1|| 3|| 10
|-
|2000-2001|| Pirates de Portland || LAH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2001-2002|| Capitals de Washington || LNH|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Warriors de Moose Jaw || LHOu || 36|| 18|| 27|| 45|| 75|| 12|| 7|| 5|| 12|| 33
|-
|2002-2003|| Pirates de Portland || LAH|| 5|| 0|| 5|| 5|| 11||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003|| Capitals de Washington || LNH|| 72|| 2|| 9|| 11|| 93|| 5|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
|2003-2004|| Capitals de Washington || LNH|| 30|| 2|| 0|| 2|| 28|| - ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004|| Pirates de Portland || LAH|| 6|| 2|| 4|| 6|| 16||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005|| Pirates de Portland || LAH|| 53|| 10|| 19|| 29|| 115||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006|| Capitals de Washington || LNH|| 76|| 14|| 16|| 30|| 73||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007|| Capitals de Washington || LNH|| 69|| 7|| 10|| 17|| 78||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|rowspan="2"|2007-2008|| Capitals de Washington || LNH|| 5|| 1|| 0|| 1|| 7||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Ducks d'Anaheim || LNH|| 45|| 0|| 1|| 1|| 57|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|rowspan="2"|2008-2009 ||Ducks d'Anaheim ||LNH ||17 ||3 ||3 ||6 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Stars de Dallas ||LNH ||42 ||5 ||4 ||9 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 ||Stars de Dallas ||LNH ||46 ||5 ||4 ||9 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Stars de Dallas ||LNH ||51 ||2 ||2 ||4 ||58 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 ||Rampage de San Antonio ||LAH ||15 ||1 ||3 ||4 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Monsters du lac Érié ||LAH || 25|| 1|| 1|| 2|| 35|| -|| -|| -|| -|| -

| 460 ||41 ||49 ||90 ||533 || 10|| 0|| 0|| 0|| 12

Notes et références 

Naissance en mars 1982
Naissance à Edmonton
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Pirates de Portland
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Attaquant de hockey sur glace
Champion de la Coupe Stanley